Монтгомери — несколько знатных англонормандских, французских и шотландских родов. Долгое время считалось, что шотланские Монтгомери являются ветвью англонормандского рода, но в настоящее время утвердилось предположение, что шотландский клан своим названием обязан валлийскому замку Монтгомери. К этому же клану восходит и французский род Монтгомери.

История 
Первым известным представителем рода был норманнский рыцарь Роджер (I), чьи владения находились в центральной части Нормандии, главным образом в долине реки Дива. Он служил Роберту Дьяволу и был женат на его двоюродной сестре. Взлет рода произошел при третьем сыне Роджера (I) — Роджере II. Тот после нормандского завоевания Англии стал графом Шрусбери и отцом большого семейства.

В разное время Монтгомери (потомки Роджера II) были графами Шрусбери в 1075—1102, сеньорами Беллема 1082—1113, графами Понтье в 1100—1221, графами Алансона в 1171—1212 (сеньоры с 1082), графами Ла-Марша 1098—1178, а также графами Эглинтона с 1508- (лорды в 1449—1508).

Монтгомери принимали активное участие в политике. Отчасти поэтому уже при сыновьях Роджера II род начал слабеть: они утратили владения в центральной Англии.

Известные представители 
 Роджер (I) (- ок 1048) первый представитель рода
 Гильем (−1035/к 1048), сын Роджера (I). Убил Осберна де Крепона, одного из опекунов Вильгельма Завоевателя
 Роджер II (ок. 1035—1094) 1-й граф Шрусбери. Один из советников Вильгельма Завоевателя. Управлял Нормандией во время нормандского завоевания Англии
 Роберт де Беллем (1052—1130), граф Шрусбери в 1098—1102 годы, граф Понтье в 1100—1112 годы. Сторонник сына Вильгельма Роберта Куртгёза.
 Роже Пуатевинец (ум. между 1122 и 1140). Поддержал Вильгельма Рыжего, во время восстания 1088 года. Основатель ла-маршской ветви Монтгомери.
 Филипп Грамматик (-1099) участник первого крестового похода. Погиб у Антиохии.
 Арнульф (ок. 1068—1118/1122), лорд Пембрука и сеньор Холдернесс. К нему возводил свой род шотландский клан Монтгомери.

Ветвь Понтье и Алансон 
 Гийом I Тальвас (- 1171), граф Понтье в 1106/1110-1126. Участник второго крестового похода. Выступал противником английского короля Генриха Боклерка
 Жан I де Понтье ( — 1191), граф Понтье с 1147 года. Внук предыдущего. Участник третьего крестового похода.
 Мария (до 17 апреля 1199 — сентябрь 1250), графиня Понтье с 1221 по 1250 год.
 Роберт I (ум. 18 сентября 1217) — граф Алансона с 1191 года. Участвовал в борьбе Капетингов и Плантагенетов, на стороне французов.

Ла-Маршская ветвь 
 Адальберт IV граф Ла Марш в 1172—1177 годы. Продал графство Генриху II Плантагенету.

Клан Монтгомери 
Основателем клана Монтгомери был Роберт де Монтгомери (ум. ок. 1178).  Долгое время его считали потомком графов Шрусбери, но в настоящее время утвердилось предположение, что своим происхождением название клана обязано валлийскому замку Монтгомери. Получил во владение земли  в Шотландии. Один из его потомков,  (умер около 1470) получил в 1446 году титул лорда Монтгомери. Внук последнего,  (умер в 1545), получил в 1507 году титул графа Эглинтона, который его потомки носят и в настоящее время.

Одна из ветвей этого рода переселилась во Францию. Рене Монтгомери (умер 1486), внук Александра Монтгомери, стал сеньором де Лорж. Его внук Габриэль I де Лорж, граф де Монтгомери (5 мая 1530 — 26 июня 1574), случайно убил на рыцарском турнире французского короля Генриха II.

Также из клана происходят:
 Монтгомери, Ричард (1736—1775) — военачальник, участник Семилетней войны и Войны за независимость США.

Генеалогия ранних Монтгомери 
 Роджер (I) (-ок 1048)
 │ 
 │
 ├─> Гуго (- 1035/к 1048)
 │
 ├─> Роберт
 │
 ├─> Роджер II (ок. 1035 - 1094), с 1075 граф Шрусбери 
 │   │ 1 жена Мабель де Беллем ( - 1079)
 │   │ 2 жена Аделаида де Ле Пюизе
 │   │
 │   ├─> Роджер  (-1066)
 │   │
 │   ├─> Роберт де Беллем (1052 - 1130), граф Шрусбери в 1098-1102 годы, граф Понтье в 1100-1112 годы  
 │   │   │ жуж Агнессы дочери Ги I де Понтье
 │   │   │
 │   │   ├─>  Гийом I Тальвас (- 1171), граф Понтье в 1106/1110-1126. Предок графов Понтье и графов Алансона
 │   │   └─>  Андре Монтгомери.
 │   │
 │   │
 │   ├─> Гуго (- 1098), граф Шрусбери с 1094 года 
 │   │
 │   ├─> Роже Пуатевинец (ум. между 1122 и 1140) м Альмодис дочери Одбера II, графа де Ла Марш. Граф Ла Марш в 1113 - 1123 годы.  
 │   │ Предок ла-маршской ветви
 │   │
 │   ├─> Филлип Грамматик (-1099), погиб у Антиохии. 
 │   │    └─>  Матильда.   с 1113 года
 │   ├─> Арнульф (ок. 1068 — 1118/1122), лорд Пембрука до 1102 года и сеньор Холдернесс в 1095-1102 годы. Предок шотландского клана Монтгомери
 │   │ 
 │   ├─> Эмма (-1113),   в 1074-1113
 │   │
 │   ├─> Матильда ( - ок. 1085) Жена Роберта, графа Мортен, графа Корнуолл брата Вильгельма Завоевателя
 │   │   
 │   │
 │   ├─> Мабель (-1132) жена Жерве, сеньора  
 │   ├─> Сибилла жена Роберта, лорда Глостера и лорда Гламоргана.  
 │   │
 │   │   От второй жены:
 │   └─> Эверар (-1135/1136)
 │
 ├─> Гильем ( -1035/к 1048)
 │
 └─> Гилберт( -ок. 1064)

См. также 
 Клан Монтгомери

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Предки Габриэля Монтгомери
 Клан Монтгомери на ElectricScotland.com